«Верните рок-н-ролл !!!» — четвёртый и последний студийный альбом российской музыкальной группы «Ранетки», выпущенный 1 марта 2011 года на лейбле Квадро-диск. 28 июня 2012 года диск был переиздан под названием «Верните Ранеток !!!».

Релиз 
Релиз альбома состоялся 1 марта 2011 года на лейбле «Квадро-диск». На диске представлены 13 композиций. Презентация альбома состоялась на сольном концерте «Ранеток» в клубе «Б2». Релизу пластинки предшествовал сингл «Слёзы — лёд», выпущенный 30 октября 2010 года.

28 июня 2012 года на том же лейбле было выпущено переиздание альбома под названием «Верните Ранеток !!!». В пластинку вошло 15 композиций, в частности, два сольных трека Жени Огурцовой и Нюты Байдавлетовой и дебютная песня поп-группы «Пудра» «Мой папа был против».

Реакция критики 
Алексей Мажаев из InterMedia дал альбому смешанную оценку, поставив ему 3 балла из 5 возможных и отметив отсутствие развития по сравнению с предыдущими альбомами группы. Заглавная композиция альбома вызвала любопытство у рецензента, так как по его мнению песня больше похожа на танцевальную, нежели на рок-музыку. Песня «Я тебя найду», по мнению рецензента, «выполнена в таком же духе», так как в ней « встречается даже квазиблюзовое обращение „детка“». Также Мажаев отметил песни «Love и меня (Лови меня)», «С тобой хорошо» и «Тебя теряю я!», которые «навевают мысли о маршировании на смотрах строя и песни». Композицию «Слёзы» рецензент охарактеризовал, как попытку продюсера «заставить „Ранеток“ звучать чуть более „взросло“». На его взгляд, в песне «Ревность» есть старательность, «но не хватает то ли жизненного опыта, то ли актёрского мастерства, чтобы песня звучала убедительно». Песню «Люди — не птицы» была охарактеризована, как обычная «мешанина», «царящая в голове у тинейджера». Песню «Дождь» он посчитал слишком трогательной, сказав, что тем самым «Ранетки» «впадают в детство».

Список композиций

Примечания 

Альбомы группы «Ранетки»
Альбомы лейбла «Квадро-Диск»